Липыбоки () — село в Городокском районе Хмельницкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 79 человек. Почтовый индекс — 32013. Телефонный код — 3251. Занимает площадь 0,354 км². Код КОАТУУ — 6821281903.

Местный совет 
32015, Хмельницкая обл., Городокский р-н, с. Веселец

Примечания

Ссылки 
 Лепибоки на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Хмельницкой области 

Населённые пункты Городокского района (Хмельницкая область)